Het Nederlands kampioenschap dammen 1990 werd door 14 deelnemers van zaterdag 7 tot en met zaterdag 21 april 1990 (met als rustdagen 8 en 15 april) in Den Helder gespeeld. 
Winnaar met 17 punten uit 13 partijen en 1 punt voorsprong op nummer 2 Jannes van der Wal werd Rob Clerc die daarmee zijn 5e nationale titel behaalde

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1990
Dammen
Dammen